Населені пункти в Чехії:

 Будіслав (Світави)
 Будіслав (Табор)